Giacomo Casanova — escritor e aventureiro italiano

Cinema e TV
 Casanova '70, com Marcello Mastroianni e Virna Lisi
Casanova (1987), com Richard Chamberlain
Casanova (2005), com Heath Ledger
Il Casanova di Federico Fellini, produção italiana

Música
Casanova (canção de Anita Skorgan)

Localidades
Casanova (Alta Córsega) — comuna francesa na região da Córsega
Casanova Elvo — comuna italiana do Piemonte
Casanova Lonati — comuna italiana da Lombardia
Toribio Casanova (distrito) — distrito do Peru

Outros usos
7328 Casanova — asteroide
Casanova (revista em quadrinhos)

Desambiguações de topônimos